Цвејић (Гајица: Cvejić) је српско презиме. Може се односи на:

 Бисерка Цвејић (1923–2021), српска оперска певачица
 Бранко Цвејић (1946– ), српски филмски, телевизијски и позоришни глумац

Референце 

Српска презимена